Jorge Carrasco  – ex calciatore cileno (1961-)
Jorge Carrasco  – ex calciatore cileno (1982-)